Peisser ist der Familienname von:

 Hans Peisser (ca. 1506–1571), deutscher Bildschnitzer und Architekt der Renaissance
 Max Peisser (1894–1970), österreichischer Politiker (NSDAP), Salzburger Landtagsabgeordneter